Фіолент — мис в південно-західній частині Криму
 Фіолент (завод)
 Фіолент (стадіон)